Anderson de Oliveira Gomes (1980), calciatore brasiliano di ruolo attaccante.
Anderson Vital da Silva (1988), calciatore brasiliano di ruolo difensore.
Denilson da Silva Nogueira (1966), calciatore brasiliano di ruolo difensore.
Dermival Fonsati (1958), calciatore brasiliano di ruolo difensore.
Jorge André dos Santos Guimarães (1974), calciatore brasiliano di ruolo centrocampista.
Leonardo de Deus Santos, noto come Dedê (1978), calciatore brasiliano di ruolo difensore.
Válter José Pancieri, noto anche come Dedé Capixaba (1969), calciatore brasiliano di ruolo difensore.